20-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл с 11 по 18 февраля 1961 года в городе Лейк-Плэсид на Олимпийской санно-бобслейной трассе.

Соревнование двоек

Соревнование четвёрок

Медальный зачёт

Ссылки 
Результаты чемпионата на сайте bsd-portal.de (нем.)

Февраль 1961 года
Спорт в США в 1961 году
Международные спортивные соревнования в Лейк-Плэсиде
1961 год в Нью-Йорке
Чемпионаты мира в США
Международные соревнования по бобслею в США